Servicio Exterior puede estar refiriéndose a:

 Servicio Exterior de Chile
 Servicio Exterior Mexicano, organismo diplomático del gobierno mexicano.
 Servicio Exterior de la Nación, organismo diplomático del gobierno argentino.
 Servicio Exterior de Falange, órgano exterior del partido FET y de las JONS.
 Servicio Europeo de Acción Exterior, organismo de la Unión Europea.